Снук (, ) — власне ім'я; поширене у вигляді прізвищ та географічні назви.

 Населені пункти 
 Снук () — місто () в США, в окрузі Берлесон штату Техас

 Прізвище 
 Джеймс Снук (1879—1930) — американський ветеринар, дворазовий олімпійський чемпіон зі стрільби з пістолета.
 Сара Снук (. 1987) — австралійська актриса.
 Сезар Снук (1834—1898) — бельгійський колекціонер музичних інструментів, адвокат.
Складові прізвища
 Християн Снук Гюрхроньє — нідерландський орієнталіст, ісламознавець і мандрівник.
Див. також
 Снукі